Le signe INPA' peut faire référence à :
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, organisme brésilien ;
 Institut national pour le patrimoine architectural, organisme luxembourgeois.